Yorkshire – dawne hrabstwo w Anglii
 North Yorkshire – hrabstwo w Anglii
 South Yorkshire – hrabstwo w Anglii
 West Yorkshire – hrabstwo w Anglii
 East Riding of Yorkshire – hrabstwo w Anglii
 Yorkshire – okręg przemysłowy w Anglii

Miejscowości w USA:
 Yorkshire – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Yorkshire – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Yorkshire – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Yorkshire – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William
Gminy w USA:
 Yorkshire  (ang. Yorkshire Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus

Inne:
 Yorkshire terrier – rasa psów